Who'll Stop the Rain est le titre de plusieurs œuvres :

 Who'll Stop the Rain, chanson du groupe américain Creedence Clearwater Revival sortie en 1970 ;
 Who'll Stop the Rain, titre original du film américain Les Guerriers de l'enfer sorti en 1978 ;
 Who'll Stop the Rain, chanson du groupe britannique Heaven 17 sur l'album The Luxury Gap sorti en 1983.